

Муратбаєво — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Муратбаєво — село, Келеський район, Туркестанська область